

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 1 podstawowa
 Sadzawki – część miasta Boguchwała
 Sadzawki – część miasta Siemianowice Śląskie
 Sadzawki – część wsi Komorniki w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Sadzawki – część wsi Krasne-Lasocice w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Sadzawki – kolonia wsi Przyjmy k. Poręby w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka
 Sadzawki – część wsi Rzeczyca Długa w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem
 Sadzawki – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki
 Sadzawki – część wsi Kruszyna w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kruszyna 
 Sadzawki – część wsi Błaszków w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków

Inne 
 Sadzawki – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Sadzawka